Příjmení Bán nosí více významných osobností:

 Andrej Bán (* 1964) – slovenský dokumentární fotograf
 Edith Bán-Kiss (1905–1966) – maďarská sochařka a malířka
 János Bán (* 1955) – maďarský herec
 Zsófia Bán (* 1957) – maďarská spisovatelka, esejistka a literární kritička

Externí odkazy